Egyed László (1914–1970) Kossuth-díjas geofizikus
 Egyed László (?) fizikus, a Magyar Rádió tudományos riportere, a Csodák Palotája igazgatója
 Egyed László (1953–2019) festő, grafikus, filmrendező